Родри́го () — испано-португальские и итальянские имя и фамилия. Происходит от имени .

Имя 
 Родриго (казнён в 857) — один из кордовских мучеников. Святой, почитаемый Римско-католической церковью.
 Родриго (ум. 873) — первый граф Кастилии (850—873) и Алавы (867/868—870).
 Родриго (Родерих) (ум. 711) — король вестготов, правивший в 709—711 годах.
 Родриго Борджиа (1431—1503) — кардинал католической церкви, папа римский с 1492 по 1503 год.
 Родриго де Херес — испанский моряк, член экипажа флагманского корабля «Санта-Мария», на котором Христофор Колумб в 1492 году открыл Америку.
 Rodrigo y Gabriela («Родриго и Габриэла») — дуэт гитаристов из Мексики.
 Силва де Гоис, Родриго (род. 2001) — бразильский футболист, нападающий.

Фамилия 
 Родриго, Давид (род. 1968) — испанский футболист и тренер.
 Родриго, Оливия (род. 2003) — американская актриса, певица и автор песен.
 Родриго, Хоакин (1901—1999) — испанский композитор, один из крупнейших деятелей испанской музыки XX века.

Составные фамилии 
 Наварро-и-Родриго, Карлос (1833—1903) — испанский государственный деятель, министр развития Испании.

Другое 
 «Родриго» — опера немецкого композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя.
 Сьюдад-Родриго — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Родригес
 Родригеш
 Родригиш
 Родригу ()